Agraz steht für:

 Agraz (Sorbet), maghrebinisches Sorbet aus Verjus, Zucker und Mandeln

Agraz ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos García Agraz (* 1954), mexikanischer Regisseur, siehe Goya/Bester ausländischer Film in spanischer Sprache #1998
 Cecilia Agraz (* 1991), US-amerikanische Volleyball-, Beachvolleyball- und Beachhandballspielerin
 Elin Luque Agraz (1953–2018), mexikanische Kunsthistorikerin, Kuratorin am Casa Lamm Cultural Center
 Gabriel Agraz García de Alba (1926–2009), mexikanischer Historiker
 José Luis García Agraz (* 1952), mexikanischer Regisseur, siehe Goya/Bester ausländischer Film in spanischer Sprache #2004